bł. Leopold z Gaiche (1732–1815) – włoski franciszkanin
 bł. Leopold z Alpandeire (1864–1956) – hiszpański kapucyn

Zobacz też: Święty Leopold